Ateuchus — род пластинчатоусых из подсемейства Scarabaeinae.

Перечень Видов 
 Ateuchus floridensis Génier, 2000
 Ateuchus histeroides Weber, 1801
 Ateuchus illaesum (Harold, 1868)
 Ateuchus lecontei (Harold, 1868)
 Ateuchus rodriguezi (Preudhomme de Borre, 1886)
 Ateuchus texanus (Robinson, 1948)

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — tribus Ateuchini Montreuil, 1998

Скарабеины
Роды жесткокрылых